Ниже представлен список значимых компьютерных игр для платформы MS Windows, в которых была официально подтверждена или, по данным авторитетных источников («Игромания», 3DNews, PlayGround.ru), используется защита Denuvo Anti-Tamper.

Список защищённых игр

Список игр, в которых убрана защита 
Список игр, в которых была Denuvo, а позднее убрана разработчиками.

Примечания 

Списки компьютерных игр